Yamazaki (naam), Japanse familienaam.
 Yamazaki (whisky), Japanse whiskydestilleerderij.
 Station Yamazaki, treinstation in Japan
 Slag bij Yamazaki, veldslag in Japan in 1582
Personen:
 Kotaro Yamazaki, Japans voetballer
 Makoto Yamazaki, Japans voetballer
 Masaaki Yamazaki, Japans Hogerhuislid
 Masato Yamazaki, Japans voetballer
 Naoyuki Yamazaki, Japans voetballer
 Ryohei Yamazaki, Japans voetballer
 Tetsuya Yamazaki, Japans voetballer
 Yuki Yamazaki, Japans snelwandelaar